Angelo Zendrini – matematico italiano
 Bernardino Zendrini – ingegnere italiano
 Bernardino Zendrini – scrittore, poeta e traduttore italiano